Галилео се може односити на:
 Галилео Галилеј, италијански астроном, физичар, математичар и филозоф природе, чија су истраживања поставила темеље модерној механици и физици.
 Галилео (НАСА), америчка свемирска летјелица
 Галилејеви сателити
 Галилео (филм)
 Галилео (ТВ емисија)